Jerzy Bukowski (zm. ok. 1757) – łowczy sanocki, kasztelan sanocki
 Jerzy Bukowski (ur. 1902, zm. 1982) – polski aeromechanik, konstruktor śmigieł, rektor Politechniki Warszawskiej, poseł na Sejm PRL
 Jerzy Bukowski (ur. 1929, zm. 2002) – polski samorządowiec, prezydent Olsztyna